Case Popolari ima više značenja:
 Case Popolari, Mantua
 Case Popolari, Milano